Эмануэль Пауль Виктор Шефер (; 20 апреля 1900, Гульчин, Германская империя — 4 декабря 1974, Кёльн, ФРГ) — немецкий юрист, оберфюрер СС, руководитель айнзацгруппы II на территории оккупированной Польши и командир полиции безопасности и СД в Сербии и Триесте.

Биография 
Эмануэль Шефер родился 20 апреля 1900 года в семье владельца отеля. После рождения сына его отец переехал в город Рыбник в Верхней Силезии. Там Шефер посещал народную школу и гимназию. В июне 1918 году во время Первой мировой войны стал солдатом, но на фронте уже не служил. 

В начале 1919 года поступил на службу в пограничную охрану Верхней Силезии, чтобы в составе этого объединения предотвратить первое польское восстание. Как и многие его сверстники Шефер из-за военных событий и участия в охране границ получил аттестат зрелости без предварительного экзамена. В университете Бреслау на зимнем семестре 1920/1921 годов Шефер записался на юридический факультет. В составе роты из студентов участвовал в третьем польском восстании в сражении на горе . После продолжения прерванного обучения 1 августа 1925 года, сдав диссертацию по гражданскому праву, получил докторскую степень. 

Уже в 1925 году вступил в  «Стальной шлем» и оставался в этой организации до весны 1928 года. В апреле 1926 года поступил на полицейскую службу в качестве кандиадата на комиссара уголовной полиции и завершил обучение в полицейском учреждении в Шарлоттенбурге. После сдачи в начале 1928 года выпускного экзамена 1 марта 1928 года был принят на службу в полицейское управление в Бреслау и 11 августа назначен как комиссар уголовной полиции на должность государственного служащего. В конце 1928 года стал начальником комиссии по расследованию убийств в Бреслау и оставался на должности до 26 февраля 1933 года, когда он был назначен начальником политической полиции. 1 сентября 1933 года стал советником уголовной полиции. 

В 1928 году перешёл из католической церкви в протестантскую, из которой вышел в 1936 году и представлял себя как «gottgläubig». После войны он однако снова вернулся в протестантскую церковь. 

За два года до прихода нацистов к власти в 1931 году стал . В начале 1933 года вступил в Штурмовые отряды (СА), а 20 апреля 1933 года стал труппфюрером СА. В мае 1934 года получил должность руководителя гестапо в Оппельне. В 1935 году получил звание штурмфюрера СА. 1 октября 1936 года был назначен правительственным и уголовным советником. 

26 сентября 1936 года был зачислен в ряды СС (№ 280018). С 1933 года служил в аппарате СД. В то же время он был повышен до унтерштурмфюрера СС. 20 апреля 1937 года получил звание оберштурмфюрера СС, а 1 августа 1938 года —  гауптштурмфюрера СС. 9 ноября 1938 года ему было присвоено звание штурмбаннфюрера СС, а 10 сентября 1939 года — оберштурмбаннфюрера СС. В августе 1937 года вступил в НСДАП (билет № 4659879). Будучи начальником гестапо в Оппельне, Шефер вместе с сотрудниками своего ведомства сфальсифицировал нападение на радиостанцию в Глайвице, которое послужило предлогом для вторжения в Польшу.

Во время польской кампании в рамках операции «Танненберг» Шефер возглавил айнзацгруппу II, включающую в себя две зондеркоманды и численностью в 300 человек. В задачи айнзацгрупп входила «борьба со всеми антигерманскими враждебными элементами в тылу сражающихся войск» и одновременно всеобъемлющее уничтожение польской интеллигенции. Айнзацгруппа II выдвинулась вслед за 10-й армией фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау и 7 сентября 1939 года достигла города Ченстохова. Когда офицер штаба группы армий «Юг» передал 180 заключенных граждан айнзацгруппе  II, и в тот же день дошёл слух о том, что пленников должны расстрелять, он потребовал их возвращения. Шефер объяснил ему, что от Гиммлер он получил приказ расстрелять всех членов польских восстанических группировок. При этом речь шла о приказе от «начальника взвода айнзацкоманд гестапо и командира полиции порядка».

В ноябре 1939 года стал руководителем недавно созданного отдела гестапо в Катовице. 1 сентября 1940 года был повышен до старшего правительственного советника. С октября 1940 года по 1941 года возглавлял отделение гестапо в Кёльне. На этой должности отвечал за депортацию 3000 евреев в Литцманштадт и Ригу. 6 января 1942 года был назначен командиром полиции безопасности и СД в Сербии и в конце того же месяца был повышен до штандартенфюрера СС. В том же году участвовал в уничтожении сербских евреев в газвагенах. После прекращения своей деятельности в Сербии принимал участие в Арденнской операции и впоследстиви был командиром полиции безопасности и СД в Триесте.

После окончания войны скрылся и получил от подразделения вермахта фальшивые документы на имя Эрнста Шляйфера. После освобождения из американского плена летом 1945 года вместе со своей секретаршей и её мужем остановился в Зауэрланде. Шефер стал представителем на фабрике по производству лакокрасочных изделий и в октябре 1949 года переехал в Кёльн. До ареста в апреле 1951 года на основании ордера денацификационной палаты Билефельда по-прежнему жил в Кёльне под чужим именем как складской рабочий в магазине мехов и кожи вместе с женой и секретаршей.

20 июня 1951 года был приговорён 1-й денацификационной палатой Билефельда к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения за принадлежность к гестапо и СД. С учётом предварительного заключения отбывал наказание до февраля 1953 года.

20 июня 1953 года был приговорён земельным судом Кёльна к общему сроку в 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения по обвинению в пособничестве в убийстве в одном случае и непредумышленном убйистве в двух случаях, а также в пособничестве в убийстве более 5000 евреев в белградском лагере Саймиште. В двух отдельных случаях речь шла о расстреле сербского таможенника по предполагаемому подозрению, что тот убил двух фольксдойче, а также коммунистического профессора гимназии Сильвиры Томасини, которую Шефер распорядился расстрелять. В 1956 году был освобождён досрочно. После освобождения работал в институте промышленной рекламы в Дюссельдорфе. Умер в 1974 году в Кёльне.

См. также 
 Франц Шпринц

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 C. F. Rüter, H. H. Fuchs: LG Köln, 9. Juli 1954. // Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945—1966, Bd. XII. Amsterdam: University Press, 1974, Nr. 403, S. 572

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены СА
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост в Югославии